Насарено () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Насарено, Джованни (род. 1988) — эквадорский футболист, защитник «Дельфин» и сборной Эквадора.
 Насарено, Хавьер (род. 1996) — эквадорский футболист, вратарь клуба «Индепендьенте дель Валье».
 Меркадо Насарено, Питер (род. 1981) — эквадорский футболист.